Ангоа́, Анґоа () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 410 км на захід від Парижа, 135 км на північний захід від Ренна, 45 км на північний захід від Сен-Бріє.

Історія 

1 січня 2019 року Ангоа, Поммері-Жоді, Пульдуран i Ла-Рош-Дерріян було об'єднано в новий муніципалітет Ла-Рош-Жоді.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 111 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 218,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ангоа на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ангоа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Армор

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Кот-д'Армор